Osorno (Los Lagos), een gemeente in de Chileense regio Los Lagos
Osorno (provincie), een provincie van Chili
Osorno (vulkaan), een vulkaan in Chili
Osorno la Mayor, een gemeente in de Spaanse provincie Palencia
Osorno (geslacht), een geslacht van kniptorren